Бажаны — название населённых пунктов на Украине:

 Бажаны — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Бажаны — село в Бусском районе Львовской области.